Paweł Szymański (kompozytor) – kompozytor muzyki poważnej
 Paweł Marcin Szymański – polski muzyk bluesowy
 Paweł Szymański (generał) – generał polski
 Paweł Szymański (polityk) – polski polityk
 Paweł Szymański (aktor) – polski aktor
 Paweł Szymański (duchowny) – polski duchowny unicki, profesor teologii